Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Laura Montalvo e Paola Suárez che hanno battuto in finale Barbara Schett e Patty Schnyder 7-65, 6-1.

Teste di serie 

 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (finale)

 Cătălina Cristea /  Karina Habšudová (primo turno)
 Květa Hrdličková /  Barbara Rittner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2000